Nut (economie), een maat voor relatieve tevredenheid in de economie
 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ('t Nut), een Nederlandse vereniging voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling
 Nut (software), UPS-software
 The Nut, een landvorm in Tasmanië

 NUT (bedrijf), NatuurUitbreidingsTechnieken
 NUT, een historisch merk van motorfietsen

Zie ook
Nuth (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg
Nuth (plaats), een plaats in deze gemeente
Noet, een Egyptische hemelgodin